Roentgenium (111Rg) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem bylo v roce 1994 272Rg, které je také jediným přímo připraveným izotopem roentgenia, ostatní byly získány pouze jako produkty přeměny těžších prvků.

Je známo 13 izotopů roentgenia, s nukleonovými čísly 272 až 283 a 286; nejstabilnější (z těch, jejichž poločas přeměny je znám) je 281Rg s poločasem přeměny přibližně 17 sekund (286Rg by mělo mít poločas asi 11 minut), všechny ostatní mají poločas kratší než 4 sekundy.

Seznam izotopů

Reference 

Roentgenium
Roentgenium